Los términos Kongo y Kongō hacen referencia a varios artículos:

 Kongo (etnia), pueblo africano.
 Idioma kongo, lengua del pueblo africano.
 El Monte Kongō en la Prefectura de Osaka.
 La empresa Kongō Gumi.
 Kongō-sho (金剛杵), término japonés para referirse al vajra.

Ejército japonés 
 La Clase Kongō (1878) de corbetas acorazadas de la Armada Imperial Japonesa.
 La Kongō (1878), corbeta acorazada (más tarde, cañonero), cabeza de clase de la citada clase.
 La Clase Kongō (1913) de cruceros de batalla japoneses, posteriormente reconvertidos a acorazados.
 El Kongō (1913), cabeza de clase de la citada clase.
 La Clase Kongō (1993) de destructores japoneses.
 El Kongō (DDG-173), cabeza de clase de la citada clase.

Teatro 
 Kongo, obra de teatro de 1926 de Chester De Vonde y Kilbourn Gordon.

Véase también 
Congo